Bruning (Geocaching)
Bruning (Nebraska)
Daniel Brüning
Heinrich Brüning
Walter Brüning
Uberto Brüning Schlickmann

Desambiguação